Magoon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Edward Magoon (1861–1920), US-amerikanischer Jurist und Diplomat
 George Magoon (1875–1943), US-amerikanischer Baseballspieler
 Henry S. Magoon (1832–1889), US-amerikanischer Politiker; Mitglied des Repräsentantenhauses für Wisconsin
 Seymour Magoon (1908–?), US-amerikanischer Mobster der Murder, Inc